Luna Peak hegyvonulat USA Washington államában
Luna Peak hegység Kanada Brit Columbia államában